Bagerhat,  district du Bangladesh
 Bagerhat,  ville du Bangladesh
 Bagerhat Sadar,  upazila du Bangladesh